Caroline Almekinders (1962), actrice
 Conny Almekinders, agrarisch onderzoeker 
 Johan Almekinders, JA21-politicus
 Maarten Almekinders (1964), scenarioschrijver